LP1 – album muzyczny Joss Stone (2011)
 LP1 – album muzyczny FKA twigs (2014)
 LP1 – album muzyczny Lady Pank (2018)
 LP1 – album muzyczny Liama Payne'a (2019)